Paleis van de Prefectuur kan verwijzen naar een van de volgende gebouwen in Italië:

 Paleis van de Prefectuur (Napels)
 Palazzo del Governo of "Palazzo della Prefettura" - L'Aquila
 Palazzo della Prefettura (Nardò)